Marczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Marczyński (1908–1985), polnischer Maler und Grafiker
 Romuald Marczyński (1921–2000), polnischer Computerpionier
 Tomasz Marczyński (* 1984), polnischer Radrennfahrer